Црква Свете великомученице Марине може бити:

Босна и Херцеговина
 Црква Свете великомученице Марине у Голешима
 Црква Свете великомученице Марине у Горњим Петровићима
 Црква Свете великомученице Марине у Закому
 Црква Свете великомученице Марине у Љесковцу
 Црква Свете великомученице Марине у Подравну
 Црква Свете великомученице Марине у Пуцарима
 Црква Свете великомученице Марине у Сандићима
 Црква Свете великомученице Марине у Челопеку

Јерменија
 Црква Свете Марине у Аштараку

Словенија
 Црква Свете великомученице Марине у Скриљу

Србија
 Црква Свете Марине у Атеници
 Црква Свете Марине у Бањи Врујци
 Црква свете Марине у Доиновићима
 Црква свете великомученице Марине у Доњем Видову
 Капела Свете великомученице Марине у Кикинди
 Црква Свете Марине у Кривој Реци
 Манастир Свете великомученице Марине у Липничком Шору
 Црква Свете великомученице Марине у Новом Ланишту
 Црква свете великомученице Марине у Парагову
 Црква Свете великомученице Марине у Риђевштици
 Црква Свете великомученице Марине у Рутевцу
 Црква Свете великомученице Марине у Смиљевићу

Види још 

 Света великомученица Марина